Чемпіонат Австрії 1937/38 () — 27-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вдванадцяте став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Рудольф Рафтль
 
 Рудольф Шлауф
 Франц Вагнер
 Штефан Скоумаль
 
 Вільгельм Голек
 
 Йоганн Пессер
 Франц Біндер 
 
 Вальтер Пробст

Бомбардири 
 Франц Біндер («Рапід») — 22
  («Вінер Шпорт-Клуб») — 15
 Вальтер Штаудінгер («Ваккер») — 14
 Альфред Керн (ФАК, «Ваккер») — 13 (7/6)
 Фердінанд Барили («Вієнна») — 11
 Вільгельм Коціан («Відень») — 11
 Карл Крал («Вінер Шпорт-Клуб») — 10
 Карл Гшпан («Відень») — 10

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1937/38 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1937/38 на rsssf 

1938
Австрія
Австрія